Бонневелд () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 Бонневелд, Баренд (1887—1978) — нидерландский борец.
 Бонневелд, Ян (1909—1985) — нидерландский футболист и бейсболист.